Horsgölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Horsgölen (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Horsgölen (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Horsgölen (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn